U sezoni 1970./71. naslov rukometnog prvaka Jugoslavije je obranila momčad Partizana iz Bjelovara.

1. savezna liga

II. rang prvenstva

Hrvatska liga 
Igrano 1971.

Izvori 
 Jovan Paripović: Omladinski rukometni klub "Partizan" ; Bjelovar, 1982.; str. 103-105
 Stojanac Gordan: Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split, Split, 2008.

1970-71